Andrzej Łukasik (ur. 1898, zm. 1980) – polski ksiądz katolicki
 Andrzej Łukasik (ur. 1955) – polski muzyk jazzowy, kontrabasista
 Andrzej Łukasik (?) – polski psycholog ewolucyjny